Hendrik van Bylandt (1350-1405), een geestelijke in de Bourgondische Nederlanden
Hendrik van Bylandt (1863-1932), een Nederlands aristocraat en grootgrondbezitter